Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 36-os, továbbá 36A, 36B, 36C, 36E, 36J, 36Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 36-os busz (Budapest)
 36B busz (Budapest)
 36-os busz (Budapest, 1948–1953)megszűnt
 36A busz (Budapest, 1948)megszűnt
 36-os busz (Budapest, 1953–2008)megszűnt
 36A busz (Budapest, 1957–1964)megszűnt
 36B busz (Budapest)megszűnt

 36-os busz (Debrecen)
 36A busz (Debrecen)megszűnt
 36E busz (Debrecen)
 36J busz (Debrecen)megszűnt
 36Y busz (Debrecen)

 36-os busz (Győr)

 36-os busz (Miskolc)megszűnt

 36-os busz (Pécs)
 36Y busz (Pécs)

 36-os busz (Salgótarján)
 36C busz (Salgótarján)

 36-os busz (Szeged)
 36Y busz (Szeged)megszűnt

 36-os busz (Székesfehérvár)

 36-os busz (Tatabánya)